Ерёменко — украинская фамилия, образованная от имени Ерёма (краткое от Еремей).

Известные носители 

 
 
 Ерёменко, Алина (род. 1989) — порноактриса.
 
 Ерёменко, Анатолий Петрович (1906—1970) — советский государственный деятель.
 Ерёменко, Антонина Григорьевна (1903—1970) — Герой Социалистического Труда.
 
 Ерёменко, Валерий Пантелеевич (род. 1955) — художник в стиле наивного искусства.
 Ерёменко, Виктор Валентинович (1932—2017) — советский и российский физик.
 
 Ерёменко, Владислав Витальевич (род. 1999) — белорусский хоккеист.
 
 Ерёменко, Евгений Сергеевич (род. 1990) — российский хоккеист.
 Ерёменко, Екатерина Владимировна (род. 1968) — продюсер, режиссёр и сценарист, модель.
 Ерёменко, Екатерина (род. 1993) — украинская инди-поп-певица, известная под псевдонимом Dakooka.
 Ерёменко, Зинаида Петровна (1936—2013) — советская работница машиностроительной промышленности, Герой Социалистического Труда.
 
 Ерёменко, Игорь Леонидович (род. 1950) — советский и российский химик.
 Ерёменко, Ирина Павловна (1919—2007) — советская и российская художница, представитель наивного искусства.
 
 Ерёменко, Леонид Филиппович (1925—2016) — советский и российский физиолог, ректор Оренбургского государственного медицинского института (1973—1977).
 Ерёменко, Мария Касьяновна (род. 1930) — Герой Социалистического Труда.
 Ерёменко, Назар Константинович (1909—1974) — Герой Социалистического Труда.
 
 Ерёменко, Пётр Гаврилович (1884—1926) — военный лётчик.
 Ерёменко, Роман Алексеевич (род. 1987) — финский футболист.
 Ерёменко, Руслан Владимирович (род. 1978) — украинский легкоатлет.
 
 Ерёменко, Степан Исаевич (1921—1954) — советский шахтёр, новатор производства.
 Ерёменко, Фёдор Исаакович (1904—1969) — советский партийный деятель.
 Ерёменко, Яков Филиппович (1900—1945) — советский военачальник, гвардии генерал-майор.